Национальный музей Республики Тыва или Национальный музей им. Алдан-Маадыр — первый музей в истории Республики Тыва, официально основан 13 мая 1929 года.

Первым директором музея является Владимир Ермолаев, который сыграл большую роль в сохранении историко-культурного наследия Тувы, будучи первым фотолетописцем в республике.

Национальный музей им. Алдан-Маадыр на сегодняшний день — это большое белое здание в центре Кызыла, на пересечении улиц Кочетова, Титова и Ленина. Он является одним из главных культурно-образовательных центров в республике. Музей сейчас располагает двумя экспозиционными этажами, в которых отражена практически вся история и культура тувинского народа от древних времён по наши дни.

История 
13 мая 1929 года был создан Государственный музей Тувинской Народной Республики (ТНР) директором которого был назначен Владимир Петрович Ермолаев.

26 марта 1942 г. Государственному музею ТНР присвоено имя Алдан-Маадыр в честь 60 богатырей, восставших против феодального гнева в 1883—1885 гг. В 1956 г. по результатам Всероссийского музейного конкурса по содержанию экспозиций Тувинский областной музей был признан одним из лучших и награждён Дипломом I степени. В 1985 г. экспозиция «Тува в годы Великой Отечественной войны» была отмечена Дипломом 1 степени в смотре музеев РСФСР.

В 1986 г. яркой страницей в музейной жизни стала организация крупной выставки «Там, где рождается Енисей» в Ленинграде в Государственном музее этнографии народов СССР, где были представлены предметы материальной и духовной культуры тувинского народа. В ноябре 1997 г. в г. Антверпен (Бельгия) открылась выставка нашего музея «Шаманизм тюркоязычных народов в Центре Азии», которая позднее (в 1998 г.) экспонировалась в Вене (Австрия) и Бремене (Германия).

В 2007—2008 гг. археологическая коллекция «Аржаан-2» из фондов нашего музея экспонировалась на Международной выставке «Под знаком золотого грифона. Царские могилы скифов» в Берлине, Гамбурге и Мюнхене (Германия). 7 февраля 2008 г. состоялось торжественное открытие нового трёхэтажного здания музея. 2 ноября 2008 г. состоялось открытие выставки «Сокровища Долины царей Тувы. Царский курган Аржаан-2», на которой представлены уникальные золотые предметы из сенсационных археологических раскопок во всемирно известной Долине царей Тувы. Эта выставка — один из основных брэндов Республики Тыва. С мая 2010 г. по февраль 2011 г. в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (Москва, Поклонная гора) экспонировалась выставка «Тувинская Народная Республика — всё для общей Победы!», посвящённая 65-летию Великой Победы. По итогам этой выставки Национальный музей РТ был награждён Российским организационным комитетом «Победа» памятной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» По итогам работы за 2010 г. музей стал «Лучшим учреждением культуры Республики Тыва». В 2011 г. Национальный музей РТ стал победителем Межрегионального конкурса «Музей года. Южная Сибирь — 2011» среди государственных музеев и получил Гран-При.

20 декабря 2012 г. состоялось торжественное открытие нашей выставки «Традиционная культура и быт тувинцев» в «Музее Москвы». С апреля 2013 г. эта выставка экспонировалась в Мытищинском историко-художественном музее Московской области. В 2013 г. музеем успешно реализованы 2 совместных выставочных проекта: «Национальные мотивы в искусстве Тувы и Хакасии» (совместно с Хакасским музеем им. Л. Р. Кызласова) и «Традиционная культура народов Южной Сибири» (совместно с Хакасским и Минусинским музеем им. Н. М. Мартьянова).

В 2013 г. Национальный музей Республики Тыва стал коллективным членом 2 крупнейших музейных сообществ: Международного Совета музеев (ИКОМ) и Союза музеев России.

В 2013 и 2015 гг. Национальный музей Республики Тыва внесён в Национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».

В сентябре 2014 г. во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (г. Москва) в рамках праздников, посвящённых 100-летию единения России и Тувы, была организована выставка «Тува — в беге Времени», под эгидой РГО, совместно с Музеем декоративно-прикладного искусства, Российским этнографическим музеем, Кунсткамерой и Институтом истории материальной культуры. 2014 г. — Победа в номинациях «Выставочный проект» и «Музей — сокровищница культурного наследия» межрегионального конкурса «Музей года. Южная Сибирь — 2014».

В апреле 2015 г. в Центральном музее Вооружённых Сил Министерства обороны РФ (г. Москва) была организована выставка «Тува — фронту!», посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.

В мае 2015 г. к 60-летнему юбилею министра обороны России С. К. Шойгу в городе Чадане был открыт Дом-музей семьи Шойгу.

2015 г. — Победа в номинациях «Музей Победа!» и «Музей-сокровищница» межрегионального конкурса «Музей года. Южная Сибирь — 2015».

2015 г. — Специальная премия в номинации «Хранители» Всероссийской историко-литературной премии «Александр Невский» за реализацию проекта о первом директоре музея Владимире Петровиче Ермолаеве.

В сентябре 2016 г. открыты выставки «Мир скифо-сибирского звериного стиля: диалог культур» в Национальном музее Республики Бурятия (г. Улан-Удэ) и «Графика Нади Рушевой» в Этнографическом музее народов Забайкалья (г. Улан-Удэ).

Экспозиции

Фондохранилище музея 
В формировании музейного собрания, в подготовке кадров большую научную и материальную помощь оказывали Академия наук СССР, Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС) и ряд музеев СССР. Государственный Эрмитаж, Русский музей, Зоологический музей, Минералогический музей Академии наук в 1930-е годы подарили Тувинскому музею уникальные экспонаты. Среди них коллекция картин русских и западноевропейских художников XVIII в., художественные изделия из фарфора, коллекция минералов и палеонтологических экспонатов, а также несколько десятков экземпляров чучел позвоночных, насекомых.

В фондах Тувинского Национального музея хранятся коллекции, являющиеся первоисточниками для изучения истории, экономики, культуры народов республики, природы края.

Одна из обширнейших коллекций музея — археологическая, материалы которой относятся к разным периодам истории Тувы, начиная с первобытно-общинного строя до середины XVIII века.

Самая значительная коллекция музея — это этнографические материалы конца XIX в. и первой половины XX в. К ним относятся: домашняя утварь из дерева и металла, различные изделия из кожи, одежда, культовые предметы тувинского шаманства и буддийской религии.

Многие предметы этнографической коллекции музея, украшенные традиционными узорами и орнаментами, выполненные в традиционной технике, известны в единственном экземпляре. В фондах музея хранится коллекция тувинской национальной одежды, в которой большой интерес представляет чиновничья одежда Манчжурского периода в Туве.

Исключительно интересны культовые коллекции: шаманских и буддийских атрибутов. Буддийская коллекция состоит в основном из предметов культа, конфискованных у буддийских монастырей в Туве в 1929 году, когда они были разрушены в результате антирелигиозной политики руководства Тувинской Народной Республики (ТНР). Богата и содержательна коллекция собраний рукописей и ксилографов на тибетском (среди них Ганжур, Данжур) и старомонгольском языках, имеющая научное значение для учёных тибетологов, монголоведов и тувиноведов.

Огромный вклад в комплектование шаманской коллекции музея внёс доктор исторических наук, учёный-шамановед М. Б. Кенин-Лопсан. Им был собран уникальный фонд шаманских атрибутов XIX — начала XX вв., являющийся значительной частью мирового шаманского наследия. В 1994 году М. Б. Кенин-Лопсан был удостоен почётного звания «Живое сокровище шаманизма» Американского фонда шаманских исследований, обладателями которого являются только 3 человека в мире. Эта коллекция несколько раз экспонировалась за рубежом в Австрии, Бельгии, Германии на выставке «Шаманизм тюркоязычных народов Центральной Азии».

Коллекция православных предметов из Тувинского музея представлена иконами с изображением святых, плащаницей, одеждой священников, церковными книгами и другими культовыми атрибутами.

Документально-письменный фонд музея составляют подлинные рукописи и печатные источники по истории ТНР: исторические документы партизанского движения в Туве.

К отделу природы относятся фондовые материалы (гербарии и чучела) по флоре и фауне Тувы, а также образцы полезных ископаемых. Золотым фондом тувинского музея называют коллекцию фотонегативов В. П. Ермолаева, краеведа Тувы, первого директора тувинского музея с его основания в 1929 году. В течение 45 лет по особой программе он вёл систематические фотосъёмки природы Тувы, бытового уклада, занятий, промыслов коренного населения, различных событий в государственной и общественной жизни нашей республики. В ней насчитывается 4356 фотонегативов.

Посетители музея имеют возможность познакомиться с произведениями юной художницы Нади Рушевой, а также работами её отца и наставника, художника-декоратора Николая Рушева, переданные музею его женой, первой балериной Тувы Натальей Ажыкмаа. 

На основе фондового собрания музея создана постоянная экспозиция тувинского музея и организуются различные передвижные выставки вне музея.

На конец 2009 года фонды музея насчитывают предметов: всего: 117789 ед., из них: 99155 ед. — основной фонд, 18634 ед. — научно-вспомогательные материалы.

Музеи-филиалы

Историко-мемориальный комплекс в с. Кочетово 
Кочетовский филиал образован на базе народного музея в 1979 году, а в 1981 г. он преобразован в историко-мемориальный комплекс — как филиал Тувинского республиканского краеведческого музея. Научная концепция филиала музея разработана Е. Ш. Байкара и М. Б. Кенин-Лопсаном. Музей сначала располагался в одном маленьком доме, где размещалась штаб-квартира партизанского отряда С. К. Кочетова. Первым заведующим филиала была А. X. Оюн, долгие годы филиалом заведовала заслуженный работник культуры Республики Тыва В. Е. Оюн.

Музей имени Сафьяновых в г. Туране 
Музей был прежде был в статусе историко-революционного музея. Экспозиции созданы по плану Е. Ш. Байкара. Создателем первых экспозиций в музее была М. ВУ. Селина, заслуженный учитель РСФСР, учитель истории.

В настоящее время музеем заведует Татьяна Евгеньевна Верещагина, заслуженный деятель культуры Республики Тыва. Благодаря деятельности заведующего филиала музей принимает участие в региональных музейных форумах, а также в Международных биеннале, которые проходят в Красноярске.

Выставка «Сибирь через призму родословной семьи Сафьяновых», оформленная художниками В. Елизаровым и П. Езиндеевым, высоко оценена представителями Фонда Сороса. В музейном конкурсе, посвящённом истории Сибири, музеем-филиалом получен грант Фонда Сороса. 4 апреля 2002 года туранскому музею-филиалу решением районного Хурала было присвоено имя Сафьяновых, одних из представителей рода русских купцов-промышленников.

Музей истории политических репрессий 

Члены общества «Мемориал» и ведущий сотрудника Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана в 1994 году в Туве открыли Музей истории политических репрессий. Инициатива принадлежала детям, так называемых «врагов народа».

Музей занимает историческое здание, в котором в рассматриваемую эпоху политического террора помещалась спецкомендатура НКВД ТНР. Именно здесь чинились расправы над некоторыми руководителями ТНР, именно здесь выбивались из них нужные показания о причастности к так называемому "про японскому контрреволюционному заговору правооппортунистического толка. В этом здании фабриковались самые крупные в истории республики «расстрельные» дела.

Фонды музея включают в себя богатую коллекцию фотографий руководителей ТНР (как главных организаторов и исполнителей репрессивных кампаний, так и их жертв), общественных деятелей республики, подвергшихся преследованиям, репрессированных рядовых граждан ТНР и граждан СССР, постоянно проживавших на территории ТНР, а также жертв политического террора в Туве послевоенного (советского) периода. На сегодняшний день собранная таким образом фотоколлекция музея в общей сложности насчитывает до 1000 единиц хранения.

Отдельную часть фонда составляют личные вещи репрессированных (до 20 единиц хранения).

Музей ведёт специальную картотеку, в которую занесены имена реабилитированных жителей республики, а также имена тех, кто оправдания своего ещё дожидается.

Историко-краеведческий филиал им. Буян-Бадыргы в г. Чадане 
Исторический музей в г. Чадаане создан на базе народного музея в 1992 г. как филиал Тувинского республиканского краеведческого музея им. Алдан-Маадыр (60 богатырей). Он был назван именем Монгуша Буян-Бадыргы, основателя Тувинского государства, видного государственного деятеля Тувы.

Экспозиция нового филиала создана по проекту ветерана музейного дела Е. Ш. Байкара, при участии научного сотрудника отдела фондов Л. К. Куулар и заведующей филиалом В. К. Пюрюна. Консультантами были М. Б. Кенин-Лопсан и К. Т. Аракчаа. Художественный монтаж выполнен В. Елизаровым и П. Изындеевым.

Одной из самых значительных вех в деятельности музея является открытие в 2003 году музейной комнаты, посвящённой 10-летнему юбилею основания Министерства по чрезвычайным ситуациям России, которое бессменно возглавляет Герой России Сергей Шойгу, родиной которого является город Чадаана.

Сегодня музей-филиал им. Буяна-Бадыргы в г. Чадаане является настоящим центром культуры, краеведения и хранителем духовного и материального наследия

Историко-краеведческий музей в с. Алдан Маадыр Сут-Хольского кожууна 
Филиал создан по решению исполкома Алдан-Маадырского сельского Совета по инициативе местных жителей.

Экспозиция музея размещается в 4 залах, в которых представлены материалы по тувинской этнографии, восстании 60 богатырей, ветеранах войны и труда, героях Социалистического Труда, воинах-интернационалистах, передовиках народного хозяйства Сут-Хольского кожууна.

На достаточном уровне ведётся работа по охране памятников истории и культуры Музей участвует в мероприятиях сумонного, кожуунного, республиканского значения.

Историко-культурный музей-заповедник "Долина царей" 
С 1998 по 2003 г. совместная археологическая экспедиция Германского археологического института (Берлин) и Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) под руководством профессора Германа Парцингера, доктора Анатолия Наглера и Константина Чугунова проводила исследования одного из крупнейших курганов скифского времени в Пий-Хемском кожууне в Долине царей в Республике Тыва. Диаметр каменного сооружения до раскопок достигал до 80 м, а высота – до 2 м.

В кургане было обнаружено одно из самых богатых непотревоженных скифских царских захоронений в мире. В нем было найдено более 6000 шедевров из золота (более 20 кг) в скифо-сибирском зверином стиле. Действительно, находки кургана Аржаан-2 стали сенсационными, ведь курган Аржаан-2 стал первым не разграбленным царским курганом скифского времени. Так раскопки кургана значительно пополнили знания о кочевой культуре раннескифской эпохи.

Место раскопок необходимо было увековечить, оставить в качестве объекта культурно-исторического наследия. С этой целью Министерство культуры Республики Тыва сразу запланировало музеефикацию комплекса. Авторы раскопок воссоздали и реконструировали все важнейшие конструктивные элементы погребально-поминального комплекса, в том числе каменную ограду. Глубокие могилы и ямы кургана были засыпаны и вымощены плитами. Таким образом, сейчас на месте некогда величественного кургана образовалось не менее грандиозное сооружение из каменных плит, где сохранены все главные элементы кургана, что значительно облегчает работу экскурсоводам и придает наглядности экскурсиям.

Так в 2004 году был создан Государственное учреждение «Историко-культурный музей-заповедник Долина царей». В 2011 году путем реорганизации был передан в ведение Государственного бюджетного учреждения «Национальный музей Республики Тыва». В 2019 году был утвержден как филиал «Историко-культурный музей-заповедник «Долина царей» Государственного бюджетного учреждения «Национальный музей Республики Тыва».

Сейчас на месте кургана создается музей под открытым небом по скифской тематике, и проводятся экскурсии для всех желающих. Основными посетителями памятника являются российские и иностранные туристы, а также местные жители.

Коллекции Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва

Археологическая 
В фонде археологии Национального музея хранятся предметы археологии, начиная от первобытнообщинного строя до XVII в.

Наибольший интерес у учёных и посетителей музея вызывают материалы памятников ранне-скифской эпохи, датируемые IX—VII вв. до н.э, исследованных на территории, так называемой, Долиной царей. Материалы из курганов Аржаан и Аржаан-2 являются уникальными экспонатами Национального музея РТ. Они стали мировой сенсацией.

В кургане Аржаан-2 были обнаружены золотые украшения, демонстрирующие наличие у древних кочевников Тувы ювелирного мастерства высочайшего уровня.

Геральдика 
В геральдической коллекции помимо наград хранятся ордена, медали и знаки Тувинской Народной Республики.

Уникальной частью коллекции наград являются ордена, медали и знаки Тувинской Народной Республики. Среди них: 7 Орденов Ленина, 1 Орден Красной Звезды, 3 Ордена ТНР, 1 Орден Труда ТНР. Его награды являются частью большой мемориальной коллекции, поступившей на хранение в музей в 1976 г. после его смерти (1973 г.).

Декоративно-прикладное искусство. 
Изделия из серебра, бронзы, из драгоценных камней представляют из себя коллекция декоративно-прикладного искусства Национального музея.

В фонде хранятся материалы, выполненные мастерами кузнечного дела из серебра, меди, железа, дерева, искусно украшенные национальными орнаментами и узорами, в которых преобладает растительный орнамент.

Естественно-научная коллекция 
В коллекции хранятся чучела, выполненные таксидермистом Иваном Матвеевичем Путинцевым. Кроме этого здесь собран большой банк гербариев, а также полезных ископаемых. Естественно-научный фонд НМ РТ пополняется непрерывно.

В коллекции хранятся материалы по флоре и фауне Тувы, образцы полезных ископаемых, шкуры ценных пушистых промысловых зверей.

Живопись и графика 
В этой коллекции хранятся картины, рисунки тувинских и русских художников. Кроме этого, в этом фонде можно найти картины русских и западноевропейских художников XVII—XX вв, подаренные музею в 1930 году Государственным Эрмитажем и Русским музеем. Это первые предметы коллекции живопись и графика Национального музея РТ. Среди этих картин есть и произведения Ивана Айвазовского, Шишкина и т. д.

В фонде хранится классика тувинской живописи. Произведения местных тувинских художников, таких как: Ланзы С. К., Демина В. Ф., Протасова Л. Д., Рушева Н. К., Тас-оола В. Л., Салчака И. Ч., Чооду М. Ч., Саая С. Ш., Суздальцева Г. С., Тор лука Г. Л., Левертовской Т. Е., и т. д.

В фонде представлена графика Нади Рушевой.

Культовая 
Коллекция по буддизму была принята в 1945 году и насчитывает свыше 500 предметов. Вторая крупная коллекция поступила в июне 1960 г.

В состав этих коллекций входят: статуэтки с изображением буддийских божеств, тханки — буддийские иконы, сутры — тибетские книги, буддийские музыкальные инструменты.

Третья коллекция — это Ганджур — собрание тибетских текстов со словами Будды. Был найден в пещере вблизи посёлка Кунгуртуг в 1971 году;

Сенсацией стала разгадка тайны, хранившейся много лет внутри одной из статуэток (крупного размера) Будды Шакьямуни. В голове статуэтки в результате реставрационных работ были найдены 36 буддийских реликвий, поразивших всех своей уникальной ценностью и святостью. Возраст этих реликвий насчитывает около тысячи лет, что удалось опознать по бумаге, в которую они были завёрнуты.

Шаманская коллекция также занимает важное место в культовой коллекции музея.

На протяжении 60 лет, с 1944 г., формировалась одна из самых значительных коллекций музея — шаманские атрибуты XIX — начала XX вв.

Большую её часть собрал доктор исторических наук, краевед, этнограф М. Б. Кенин-Лопсан.

Огромный общественный резонанс вызвала выставка нашего музея «Шаманизм тюркоязычных народов Центральной Азии», экспонировавшаяся в 1997—1993 гг. за рубежом: в Австрии, Бельгии, Германии.

Культовая коллекция православных атрибутов, хоть немногочисленна, но своим уникальным составом занимает достойное место среди собраний музея.

Коллекция представляет собой культовые предметы, конфискованные у Туранской церкви в середине XX в., когда со стороны советского государства велась активная антирелигиозная политика.

Одним из самых интересных предметов коллекции является плащаница, на которой изображена сцена погребения Христа.

Скульптура 
Богатейшая коллекция скульптуры малой пластики хранится в фондах Национального музея. Скульптуры из агальматолита, серпентенита и дерева являются бесценными работами основоположников тувинского камнерезного искусства: М. Х. Черзи, Д. Окаанчыка, Х. К. Тойбу-Хаа, Р. А. Аракчаа, Х. Хуна, Б. С. Байынды.

Фотографии и фотофонды 
Большую ценность для изучения истории Тувы представляют фотонегативы Владимира Ермолаева, первого директора Национального музея Республики Тыва. Фотофонд насчитывает свыше 4 тыс. единиц. Документы прошлого зафиксировали многие исторические события и факты начала XX века и периода Тувинской Народной Республики. Сегодня из них мы узнаем о прошлом тувинского народа и коренных социально-экономических преобразованиях в Туве.

Этнографическая 
Этнографическая коллекция включает в себя предметы, которые датируются первой половиной XX века. В последнее время в фонды стали поступать предметы и XIX века. Это домашняя утварь из дерева, различные изделия из кожи, одежда, культовые предметы: буддийские, шаманские, православные.

Многие предметы этого фонда (музыкальные инструменты, аптара (сундуки), изделия из кожи (одежда, сапогу различные сосуды)) покрыты разноцветной росписью, тисненными узорами и аппликацией.

Особый интерес вызывает коллекция национальной и чиновничьей одежды Маньчжурского периода в истории Тувы второй половины XVIII — начала XX вв.

Директора музея 
 Владимир Петрович Ермолаев (1928—1934 гг.)
 Любовь Колчановна Самбукай (1934—1935 гг.)
 Даниил Баткарович Данзын-оол (1939—1944 гг.)
 Седип-оол Токпак-оолович Танов (1945—1946, 1948—1950 гг.)
 Эмилия Николаевна Щенникова (1955—1958 гг.)
 Донгак Хорун-ооловтч Таржаа (1963—1966 гг.)
 Монгуш Лааевич Делег (1966—1973 гг.)
 Николай Монзуй-оолович Конгар (1975—1982 гг.)
 Татьяна Иргитовна Соднам (1982—1985 гг.)
 Тамара Чаш-ооловна Норбу (1985—1989 гг.)
 Апыш Дыртый-ооловна Дамдынчап (1989−1994 гг.)
 Доржу Монгушович Ак-Кыс (1994—2001 гг.)
 Анатолий Степанович Комбу (2001—2008 гг.)
 Чигжит Виктор Сергеевич (2008—2016 гг.)
 Бичелдей Каадыр-оол Алексеевич (с 2017 г.)

Примечания

Литература 

 Тувинская правда 2010 год 25 февраля.
 История музейного дела в Туве. Автор Анна Дыртык-оол, к. и. н., 2007
 Юбилейный альбом «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва». Кызыл, 2014 г.
 Музейное строительство Тувы в составе Российской Федерации. Автор Анна Дыртык-оол, 2009 г.

Исторические музеи России
Культура Кызыла
Музеи Тывы